Get Ed (2005-2006) – kanadyjsko-amerykański serial animowany, który jest emitowany na kanale Disney XD w USA. Zadebiutował w 2005 roku na kanale ABC Family. Został on wyprodukowany przez Jetix Concept Animation i kanadyjskie studio Red Rover Studios.

Serial nie był emitowany w żadnej polskiej telewizji.

Fabuła 
Serial opowiada o nastoletnim chłopcu o imieniu Ed, który jako genetyczny inżynier pracuje w Dostawczym Dojo, jako kurier, w futurystycznym Mieście Postępu.

Bohaterowie 
 Ed – główny bohater serialu. Jest on inżynierem genetycznym w błękitnym kostiumie, zrobionym według instrukcji z antycznego Obcego Artefaktu ,znalezionego przez Ol' Skoola. Ed próbuje odkryć jego początki, również pracuje nad Dojo załogi dostawy chłopca. 
 Burn – wojownik i odważny mięśniak z Dojo.

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Programy telewizji YTV